Сток:
 Речной сток — перемещение воды в виде потока по речному руслу.
 Твёрдый сток — твёрдые частицы, переносимые водами реки.
 Сток поверхностный дождевых и талых вод.
 Стоки бытовой канализации.
 Сток — электрод полевого транзистора, через который из канала уходят основные носители заряда
 Сток — один из двух видов велосипеда для велотриала, в котором используются 26-дюймовые колёса. Другой вид триального велосипеда называется «мод» и использует 20-дюймовые колёса.
 Сток-он-Трент — город в Англии
 Сток Сити — английский футбольный клуб
 Фото сток — торговая площадка по купле/продаже изображений
 Сток-магазин — то же, что аутлет
Фамилия
 Сток, Алек (1917—2001) — английский футболист.
  
 Сток, Барри
 Сток, Леонард (род. 1958) — австрийский горнолыжник.
 Сток, Павел (1913—1993) — польский баскетболист.
 Сток, Симон (1165—1265) — святой Римско-католической церкви.
Топонимы
  — пригород Нельсона в Новой Зеландии.

См. также